Senza veli – film del 1952 di Carmine Gallone e Arthur Maria Rabenalt
Senza veli – romanzo del 2010 di Chuck Palahniuk